Slovo sampler má více významů:

 Sampler (hudební nástroj) – elektronický hudební nástroj pracující se zvukovými vzorky
 Sampler (album) – typ kompilační hudební desky

Související články 
 Samplování (zvuk)
 Sampling (marketing)
 Vzorkování (rozcestník)